Константи́нос «Ко́стас» Даниили́дис (, ) — греко-американский учёный в области электротехники и инженер, профессор департамента вычислительных и информационных систем Школы инженерных и прикладных наук Пенсильванского университета, специалист в сфере компьютерного зрения и роботики. Член Института инженеров электротехники и электроники (2012).

h-индекс = 60, процитирован > 11 720 раз.

Биография

Образование 
Афинский национальный технический университет (диплом электротехника, 1986), Технологический институт Карлсруэ (магистр информатики, 1989; доктор философии в области информатики, 1992).

Карьера 
1993—1997 — ассистент-профессор департамента информатики Кильского университета (Германия).

1997: служба в греческой армии.

1998—: ассистент-профессор (1998—2003), ассоциированный профессор (2003—2009), профессор (2009—), заместитель декана по вопросам последипломного образования (2012—2016) департамента вычислительных и информационных систем Школы инженерных и прикладных наук Пенсильванского университета.

2008—2013: директор лаборатории общей роботики, автоматики, очувствления и восприятия (GRASP) при Школе инженерных и прикладных наук Пенсильванского университета. В настоящее время — сотрудник GRASP.

2012—: соучредитель и научный консультант компании Cognitive Operational Systems (COSY), являющейся спин-оффом GRASP. COSY занимается использованием университетских исследований для выработки отраслевых решений в области компьютерного зрения, восприятия и искусственного интеллекта.

Помощник редактора научного журнала «IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence» (2003—2007).

Автор многочисленных научных статей.

Награды и премии 
 2001— Ford Motor Company Award for Best Faculty Advising in Penn Engineering
 2017 — ICRA Best Conference Paper

Примечания

Ссылки 
 Костас Даниилидис  на сайте Coursera
 Костас Даниилидис  на сайте edX
 Kostas Daniilidis 
 Robots Podcast: Geometric Methods in Computer Vision, with Kostas Daniilidis 
 RSS 2018 Workshop | Learning and Inference in Robotics | Kostas Daniilidis
 Kostas Daniilidis: Event-based Feature Tracking and Visual Inertial Odometry

Инженеры США
Электротехники США
Преподаватели Пенсильванского университета
Выпускники Афинского политехнического университета
Выпускники Технологического института Карлсруэ
Иммигрировавшие в США из Греции
Действительные члены IEEE